Лисабон може да се отнася за:
 Лисабон, град в Португалия
 Лисабон (регион), регион в Португалия
 Лисабон (окръг), окръг в Португалия
 Лисабон (община), община в Португалия